Себу́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на північний схід від Парижа, 55 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 710 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1931,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Себур на сайті французького Національного інституту географії
 Себур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Себур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Себур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор